U-5 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-5 z okresu I wojny światowej
 U-5 – niemiecki okręt podwodny typu U-5 z okresu I wojny światowej
 U-5 – niemiecki okręt podwodny typu IIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-5 (S-184) – niemiecki okręt podwodny typu 205 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 U 5
 UB-5 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-5 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich